Lábus je příjmení více osob:
 Jiří Lábus (* 1950) – český herec, bratr Ladislava
 Ladislav Lábus (* 1951) – český architekt, bratr Jiřího
 Pepa Lábus (* 1968) – český hudebník a písničkář
Vladimír „Lábus" Drápal (* 1964) – český hudební vydavatel, zakladatel Guerilla Records

Česká příjmení